Duitsland:
 Sankt Johann (bij Mayen)
 Sankt Johann (Rheinhessen)
 St. Johann (Württemberg)

Oostenrijk:
 Sankt Johann im Pongau (stad)
 Sankt Johann im Pongau (district)
 Sankt Johann am Tauern
 Sankt Johann am Walde
 Sankt Johann am Wimberg
 Sankt Johann bei Herberstein
 Sankt Johann im Saggautal
 Sankt Johann im Walde
 Sankt Johann in Engstetten
 Sankt Johann in der Haide
 Sankt Johann-Köppling
 St. Johann in Tirol

Italië:
 Sankt Johann im Arnthal